

Carriera
Con la  ha disputato i Campionati americani del 2017.

Collegamenti esterni

 Scheda su gousfbulls.com